

Personen
De Kock (geslacht), Nederlands adellijk geslacht
Theodorus de Kock (1650-1720), Nederlands priester; apostolisch vicaris van de Hollandse Zending (1702–1704)
Johannes Conradus de Kock, Nederlands advocaat, bankier en publicist
Hendrik Merkus de Kock (1779-1845), Nederlands militair en politicus; gouverneur-generaal van Nederlands-Indië (1826)
Frits de Kock (1818-1881), Nederlands politicus
Cornelis de Kock (1907-1944), Nederlands politicus
Gien de Kock (1908-1998), Nederlands atlete
Johan de Kock (1964), Nederlands profvoetballer
Peter de Kock (1967), Nederlands filmmaker
Véronique De Kock (1977), Belgisch presentatrice en model

Overig
Fort de Kock, voormalig Nederlands fort in de Indonesische stad Bukittinggi
Bukittinggi (voorheen Fort de Kock), plaats in Indonesië

Zie ook 
 Cock (doorverwijspagina)
 De Cock (doorverwijspagina)